Jasmin ist in der Botanik:

 die Gattung Jasminum
 Echter Jasmin, Gewöhnlicher Jasmin (Jasminum officinale)
 Winterjasmin, Gelber Jasmin (Jasminum nudiflorum)
 Arabischer Jasmin (Jasminum sambac)
 Falscher Jasmin, Europäischer Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius)
 Carolina-Jasmin, auch Gelber Jasmin (Gelsemium sempervirens)
 Jasminblütiger Nachtschatten (Solanum laxum, syn. Solanum jasminoides)

Jasmin steht für: 
 Jasmin (Vorname)
 Jasmin (Programmiersprache), Assembler für die Java Virtual Machine
 Jasmin (Métro Paris), Pariser Metrostation
 Jasmin (Film), deutscher Spielfilm (2011) über eine junge Frau namens Jasmin
 Jasmin (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift (1968–1973)
 ein ehemaliges Bordell in Leipzig, siehe Sachsensumpf#Hintergrund

Jasmin ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Jasmin (1798–1864), französischer Schriftsteller

JASMIN steht für:
 Joint Analysis System Military Intelligence, ein Datenverarbeitungssystem im Zentrum für Nachrichtenwesen der Bundeswehr

Siehe auch:
 Jasmine, weiblicher Vorname
 Café Jasmin, ein Kaffeehaus in München
 Villa Jasmin, Roman von Serge Moati (2005)

JASMIN